

Lokalizacje

Niemcy 
 Schliersee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Schliersee – jezioro w kraju związkowym Bawaria